Нижче наведено список 71 муніципалітетів провінції Кальярі. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Кальярі